Федорцов — фамилия:

Известные носители 
 Федорцов, Алексей Иванович (1894—1982) — советский учёный и общественный деятель, ректор СЮИ-СГАП.
 Федорцов, Андрей Альбертович (род. 1968) — российский актёр.
 Федорцов, Николай Павлович (1940—2022) — советский, российский актёр.

См. также